Bozó Zoltán (Eger, 1987. december 30. –) magyar nemzeti labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása építőmérnök.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A játékvezetői vizsgát 2004-ben Heves megyében, Egerben tette le az ekkor még csak 16 éves tanuló, 2007-ben lett megyei I. osztályú bíró. 2008-ban már NB III-ban az Ózd-Vasas SC mérkőzésen debütált játékvezetőként. 2009 tavaszán kimagasló teljesítménye alapján NB. III-as utánpótlás asszisztensnek terjesztették fel megyei vezetői. 2009. őszén debütált NB II-ben a Debreceni VSC-Vác mérkőzésen. 2011 januárjától hivatalosan is az országos NB. II-es asszisztensi keret tagja. Kiegyensúlyozott munkájának köszönhetően még ebben az évben bemutatkozhatott NB I-ben is a Pápa-Siófok mérkőzésen és ettől fogva az NB. I-es asszisztensi keret tagja.

Nemzetközi játékvezetés 
Pályafutásának egyik meghatározó mérföldköve volt, hogy 2011-ben az MLSZ JB javaslatára harmadmagával képviselhette hazánkat az UEFA által meghirdetett UEFA "Core" 8. tehetségkutató programján. Helyszíni felméréseken a magyar trió kimagasló teljesítményt nyújtott. A kurzus befejezését követően Diploma of assistant refereeing diplomát kapott. A program keretein belül megszerzett elméleti tudás és elsajátított edzésprogramok mellett lehetőség nyílt a magyar hármas számára, hogy mérkőzést vezessenek a francia III. osztályban. (Racing Besançon-Cherbourg) http://www.racingbesancon.com/autre_brc_tv.php?id=439

Jelenleg (2012) több mint 50 NB. II-es, megközelítőleg 50 liga illetve Magyar labdarúgókupa mérkőzéssel, valamint 15 NB. I-es mérkőzéssel rendelkezik.

Források 

Focibiro.hu - 2020.06.26

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1987-ben született személyek
Élő személyek